Да́чный проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Дачный проспект — улица в посёлке Сомово Железнодорожного района Воронежа.
 Дачный проспект — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Дачная улица